Aktenzeichen bezeichnet die Identifikation von Akten bei Behörden und Gerichten, siehe:
 Aktenzeichen (Deutschland)
 Aktenzeichen (Liechtenstein)
 Aktenzeichen (Österreich)

Siehe auch:
 Geschäftszeichen
 Aktenzeichen XY … ungelöst (Fernsehsendung)